10079 Meunier – asteroide della fascia principale
 Pinot meunier – vitigno a bacca nera
 Welter-Meunier – scuderia automobilistica francese

Persone 

 Charles Meunier – ciclista su strada e ciclocrossista belga
 Constantin Meunier – pittore e scultore belga
 David Meunier – attore statunitense
 Henri Meunier – pittore, incisore e illustratore belga
 Maurice Meunier – calciatore francese
 Michel Meunier – astronomo amatoriale francese
 Thomas Meunier – calciatore belga